Nova SF* — це найстаріший італійський науково-фантастичний журнал у книжковому форматі, засновник і редактор Уго Малагуті, який видавався з 1967 року Libra Editrice, потім Perseo Libri, потім Elara.

Це найстаріший італійський науково-фантастичний журнал, котрий розповсюджується листуванням  кожні два місяці протягом майже п’ятдесяти років (з деякими перервами через зміни у видавництвах).  Він здебільшого публікує «класичні» англосаксонські науково-фантастичні оповідання та романи з критичними статтями, але на його сторінках - за даними Ернесто Вегетті (2000) - з’явилися «практично всі італійські письменники певного рівня».

Історія 
Журнал був заснований в 1967 році Уго Малагуті, видавцем Libra Editrice, під маркою якого він виходив до 1980 року, загалом 42 випуски.  Після видавничої кризи в 1985 р. Perseo Libri взяв на себе 76 номерів, який видавав його протягом двадцяти років до 2006 р.  Perseo також зазнав невдачі, Nova SF* випускається з 2008 року компанією Elara. 

Журнал тричі вигравав Премію Італії , а редактору Уго Малагуті було присуджено спеціальну премію в 1981 році.  Журналом завжди керував Уго Малагуті.

У 1968 році журнал розпочав літературний конкурс «Нова SF*» або просто премія «Нова» (перше видання якого виграв Вітторіо Катані)  присуджувалась до 1974 року.

У 1989 році також була відкрита «дочірня» серія романів «Biblioteca di Nova SF*» яка передруковує найважливіші романи.

Примітки

Бібліографія

Див. також 
 Уго Малагуті
 Історія італійської наукової фантастики

Посилання 
 Архів цифр та вмісту  на офіційному вебсайті Elara

Журнали італійською
Наукова фантастика Італії
Засновані в Італії 1967